Some Kind of Monster peut faire référence à plusieurs œuvres du groupe Metallica :

 Some Kind of Monster, la chanson de l'album  ;
 Some Kind of Monster, le documentaire sur la réalisation de l'album  ;